Ekenäs är kan syfta på:

Finland
 Ekenäs – en tätort och en centralort i Raseborgs stad, en före detta kommun sedan 2009
 Ekenäs järnvägsstation – en järnvägsstation i Ekenäs
 Ekenäs landskommun, en före detta kommun sedan 1977
 Ekenäs församling – en av åtta församlingar i Raseborgs kyrkliga samfällighet
 Ekenäs skärgårds nationalpark – en nationalpark i Finland
 Ekenäs IF – en idrottsförening

Sverige
 Ekenäs, Kalmar kommun – en småort i Voxtorps socken i Kalmar kommun
 Ekenäs, Motala – en stadsdel i Motala
 Ekenäs slott – ett slott i Östergötland
 Ekenäs, Hylte – en by i Färgaryds socken, Hylte kommun
 Ekenäs, Strömstads kommun  – en bebyggelse på nordöstra delen av Sydkoster i Tjärnö socken i Strömstads kommun
 Ekenäs, Ronneby – ett bostadsområde vid Ronneby
 Ekenäs bruk – ett glasbruk i Ekenässjön i Vetlanda kommun

Se även
 Ekenässjön – en tätort i Vetlanda kommun